Miller High Life 500 kan avse:

 Miller High Life 500 (Ontario), Ett Nascar-lopp som kördes 1971-1972 på Ontario Motor Speedway.
 Miller High Life 500 (Charlotte), Ett Nascar-lopp som kördes 1983–1985 på Charlotte Motor Speedway.
 Miller High Life 500 (Pocono), Ett Nascar-lopp som kördes 1983–1985 på Pocono Raceway.